Римбах може бити:

 Римбах (Горњи Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Кам.
 Римбах (Доња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Ротал-Ин.
 Римбах (Оденвалд), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Бергштрасе.